A Maci Laci (eredeti cím: Yogi Bear) 1961-től 1962-ig futott amerikai televíziós rajzfilmsorozat, amelyet a Hanna-Barbera készített. A tévéfilmsorozat forgalmazója a Warner Bros. Műfaja filmvígjáték-sorozat. Először 1958-ban, a Foxi Maxi című sorozatban jelent meg, még csak mellékszereplőként. Végül azonban nagyobb népszerűségre tett szert a Foxi Maxinál. 2010-ben 3D-s számítógépes animációs filmet készítettek belőle. Maci Laci kinézete Ed Benedict rajzoló ügyességének köszönhető, ötletét pedig a William Hanna – Joseph Barbera páros adta.

Cselekmény 
Maci Laci és barátja, Bubu a Yellowstone Nemzeti Park erdőjében élnek (ami a rajzfilmben Jellystone Parkként szerepel). Maci Laci folyton butaságokat követ el a kíváncsisága miatt, és rossz szokása fosztogatni a kirándulók piknikkosarait. A park vadőre, Smith folyton ellenőrzi és szidja az elkövetett rendbontások miatt, amit sokszor neki kell helyrehoznia. Maci Laci barátnőjét Cindynek hívják, ő ritkábban jelenik meg a sorozatban.

Maci Laci és társai 
A rajzfilmsorozat fő figurája, alakjában, beszédmódjában, modorosságaiban a filmsorozat keletkezésekor népszerű Honeymooners sorozat Ed Norton nevű és Art Carney által alakított figuráját lehetett felismerni, ami viszont Borscht Belt és más komikusok hatását mutatta. Maci Lacit könnyű felismerni zöld kalapjáról, fehér gallérjáról és szintén zöld nyakkendőjéről. Bubu sokkal kisebb, világosabb barna medve, aki lila csokornyakkendőt visel, sokkal bátortalanabb és általában igyekszik Macit lebeszélni a terveiről. Cindy, a medvelány általában kis napernyővel a kezében mutatkozik.

A magyar szinkron 
A sorozat magyar szinkronja Romhányi József verses szövegét használja fel. Maci Laci magyar hangja Hollósi Frigyes, Bubué Kocsis György volt. A Maci Laci kincset keres c. sorozatban Vajda László adta Maci Laci magyar hangját.

Jegyzetek

Források

További információk 
 
 

1958-ban bemutatott amerikai televíziós sorozatok
1962-ben befejezett amerikai televíziós sorozatok
Hanna-Barbera
Amerikai animációs sorozatok
A BBC vásárolt gyerekeknek szóló műsorai